

Cinema 
 L'isola della paura (Bear Island) – film del 1979 diretto da Don Sharp

Geografia 
 Bear Island – esonimo inglese dell'Isola dell'Orso (Antartide)
 Bear Island – esonimo inglese di Bjørnøya (Norvegia)

Letteratura 
 L'isola degli orsi (Bear Island) – romanzo di Alistair MacLean del 1971